B 305 steht für:
 die Bundesstraße 305 in Deutschland
 die Wiener Nordostrand Straße B305 in Österreich

Abkürzung